Санта-Текла () — город в Сальвадоре, на Панамериканском шоссе, административный центр департамента Ла-Либертад.

Город был назван в честь святого Теклы, который был святым ранней христианской церкви и, как сообщается, последователем Павла Тарсского в 1 веке н.э. Она не упоминается в Новом Завете, но самые ранние записи о ней происходят из апокрифических деяний Павла и Феклы, вероятно, составленных в начале 2-го века н.э.

История 
Город был основан в 1852 году под названием Нуэва-Сан-Сальвадор ( — «новый Сан-Сальвадор»). В 2003 году городу было присвоено нынешнее название — Санта-Текла, в честь святой Фёклы Иконийской.

Экономика 
Санта-Текла — центр района по производству и торговле кофе. Здесь имеются предприятия текстильной промышленности.

Известные уроженцы 
 Майор Роберто д’Обюссон (1944—1992) — лидер ультраправых сил Сальвадора во время гражданской войны, основатель партии ARENA.
 Роберто д’Обюссон-младший (род. 1968) — старший сын майора д’Обюссона, политик ARENA, с 2015 года алькальд Санта-Теклы.
 Эдуардо д’Обюссон (1974—2007) — младший сын майора д’Обюссона, политический активист ARENA.

Города-побратимы 

 Хихон (исп. Gijon), Испания
 Несодден (норв. Nesodden), Норвегия
 Гранада (исп. Granada), Никарагуа

Источники 

 .

Города Сальвадора